Cognome italiano 

 Angelo Narducci  (1930-1984), è stato un giornalista e politico italiano
 Anton Maria Narducci (XVII secolo), è stato un poeta e giurista italiano
 Emanuele Narducci (1950-2007), è stato un latinista e critico letterario italiano
 Enrico Narducci (1832-1893), è stato un bibliografo e bibliotecario italiano.
 Francesco Narducci è stato un attore e fotografo cinematografico italiano; attivo dalla prima metà degli anni sessanta fino alla prima metà degli anni novanta
 Francesco Narducci (1949-1985), è stato un medico e docente italiano dell'università di Perugia; per l'alone di mistero che circonda la causa poco chiara della sua morte, il suo nome è legato alla vicenda del Mostro di Firenze.
 Kathrine Narducci (1965), è un'attrice statunitense
 Massimiliano Narducci (1964), è un ex tennista italiano
 Roberto Narducci (1887-1979), è stato un architetto e ingegnere italiano
 Ubaldo Narducci (1914 – ...), è stato un calciatore italiano